Аллье́ () — устаревшее написание французского департамента Алье и давшей название департаменту реки.
 Аллье, Клод (; ? — ум. 1793) — французский аббат, настоятель Шамбаназского монастыря (Chambonas), казнённый за организацию партизанского движения против революции.

См. также 
 Алье (значения)